Powers Lake kan syfta på följande platser:

USA 

 Powers Lake (ort i USA, Wisconsin, Kenosha County, lat 42,55, long -88,29), 
 Powers Lake, North Dakota, ort i Burke County, 

Robotskapade USAförgreningar